Международный день борьбы с полицейской жестокостью отмечается 15 марта. Впервые этот день отмечался в 1997 году по инициативе «Коллектива противодействия полицейской жестокости» в Монреале и группы «Чёрный флаг» в Швейцарии. Эта дата была первоначально принята по удобству (15 марта 1997 года было субботой).

В 2008 году в Белоруссии в связи с этим днём правозащитное общественное объединение Белорусский Хельсинкский комитет разослало более 600 открыток в белорусские органы прокуратуры, РОВД, ГУВД и учреждения по исполнению наказаний с призывом «Зачем быть жестокими?».

15 марта
Международные дни
Правоохранительные органы
Нарушение прав человека правоохранительными органами